Muzijev gambit je varianta šahovske otvoritve, imenovane kraljev gambit. Začne se s potezami:
 e4 e5
 f4 e×f4
 Sf3 g5
 Lc4 g4
 O-O

Šahovske otvoritve